Pezilepsis är ett släkte av steklar som beskrevs av Vittorio Luigi Delucchi 1955. Pezilepsis ingår i familjen puppglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puppglanssteklar
Pezilepsis